Отрубы — топоним:

Белоруссия 
 Отрубы — деревня в Жлобинском районе Гомельской области.

Украина 
 Отрубы — деревня в Коростенском районе Житомирской области.